La Kypello Kyprou 1997-1998 fu la 56ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Anorthosis, che vinse il suo settimo titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 differenti turni: i sedicesimi in gara unica, gli altri, ad eccezione della finale (giocata il 15 maggio 1998), su partite di andata e ritorno, con eventuali supplementari e rigori. Non sono noti abbinamenti, date e risultati del primo turno.

Calendario
 Primo turno: ?
 Ottavi di finale: 10 e 11 gennaio 1998, ritorno 24 e 25 gennaio
 Quarti di finale: andata 25 febbraio, ritorno 11 marzo
 Semifinali: andata 25 marzo, ritorno 11 aprile
 Finale: 15 maggio

Risultati

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1997-1998
Seconda Divisione 1997-1998 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997-1998